Оген () — французская фамилия.

Носители фамилии 
 Оген, Луи-Огюстен (1824—1903) — французский художник.
 Оген, Филипп (род 1961) — французский дирижёр.